
Termin -{STP}- ima više značenja.

 Normalni uslovi, standardna temperatura i pritisak
 2,5-Dimetoksi-4-metilamfetamin, ( - STP), psihodelična droga